Erico II de Sajonia-Lauenburgo (1318/1320 - 1368) fue un duque de Sajonia-Ratzeburgo-Lauenburgo, hijo del duque Erico I y de Isabel de Pomerania (1291-después del 16 de octubre de 1349), hija de Boleslao IV de Pomerania. Erico II sucedió a su padre después de que este abdicara en 1338, como duque de Sajonia-Ratzeburgo-Lauenburgo, un ducado derivado de Sajonia-Lauenburgo. 

Erico II y su primo, Alberto V de Sajonia-Bergedorf-Mölln asaltaron a comerciantes y otros viajeros que pasaban por sus ducados. En 1363 la ciudad de Hamburgo y Adolfo IX (o VII) el apacible, conde de Schauenburgo y Holstein-Kiel, apoyados por su pariente el príncipe-arzobispo Alberto II de Bremen, liberó las calles al noreste de la ciudad del bandolerismo de Erico II y Alberto V, conquistando el castillo de este último en Bergedorf.

Matrimonio y descendencia 
En 1342 o 1343 Erico se casó con Inés de Holstein (?-1386/7), hija de Juan II de Holstein-Plön, y tuvieron la siguiente descendencia: 
 Inés (1353-1387), casada con Guillermo II de Brunswick-Luneburgo en 1363
 Erico IV (1354-1411)
 Jutta (1360-1388) casada con Boleslao VI de Pomerania (1350-1393).
 Matilde (Mechthild) (? - después de 1405), abadesa de Wienhausen.

Ancestros

Referencias

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XIV (Casa de Ascania)
Nacidos en Ratzeburgo